Název Štěpánov má více obcí: 

 Štěpánov (okres Olomouc), město v okrese Olomouc
 Štěpánov (nádraží), železniční stanice
 Štěpánov nad Svratkou, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Trhový Štěpánov, obec v okrese Benešov
 Horní Štěpánov, obec v okrese Prostějov

nebo částí obcí:

 Štěpánov (Lukov), část obce Lukov v okrese Teplice
 Štěpánov (hradiště), pravěké hradiště nad touto vesnicí
 Štěpánov (Přelouč), část obce Přelouč v okrese Pardubice
 Štěpánov (Skuteč), část obce Skuteč v okrese Chrudim
 Štěpánov (Bezděkov), část obce Bezděkov (okres Havlíčkův Brod) v okrese Havlíčkův Brod
 Štěpánov (Leština u Světlé), část obce Leština u Světlé v okrese Havlíčkův Brod
 Štěpanov (Kladno), bývalá část obce Kročehlavy v dnešním Kladně v okrese Kladno
 Štěpánov (Staré Město), osada u Starého Města v okrese Šumperk

Externí odkazy